French Open 1974 var den 73. udgave af French Open gennem tiden, og den tredje udgave i tennissportens åbne æra. Den spilledes på Stade Roland Garros i Paris, Frankrig i perioden 3. - 16. juni 1974 og var den anden grand slam-turnering i 1974.

Præmier 

Den samlede præmiesum for French Open 1974 androg Fr ?.???.???, hvilket var en stigning på ??? % i forhold til året før. I mesterskabsrækkerne var pengepræmierne fordelt som vist nedenfor.

Resultater 

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Kilder / eksterne henvisninger 
 French Open    
 ITF – Men's Circuit – Tournaments – French Open 1974  
 ITF – Women's Circuit – Tournaments – French Open 1974

Noter 

1974
Sport i 1974